Южный мост — мост в нескольких городах:

 Южный мост — мост через Днепр в Днепре.
 Южный мост — мост через Днепр в Киеве.
 Южный мост — мост через Даугаву в Риге.
 Южный мост — мост через Самару в Самаре.

 Коммунальный мост (Южный) — мост через Томь в Томске.
 Южный — мост, планируемый к постройке через Волгу в Ярославле.

 Южный мост — контроллер-концентратор ввода-вывода.